Heegesee ist der Name folgender Seen:

 Heegesee (Am Mellensee), See in der Gemeinde Am Mellensee, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 Heegesee (Wustrow), See in der Gemeinde Wustrow, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern